El término Facultad de Contaduría y Administración puede hacer referencia a:

 A la Facultad de Contaduría y Administración (UAS) de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
 A la Facultad de Contaduría y Administración (Universidad Nacional Autónoma de México) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
 A la Facultad de Contabilidad y Administración (Universidad de Colima) de la Universidad de Colima.